Franciaország
San-Giovanni-di-Moriani, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
San Giovanni Bianco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
San Giovanni in Croce, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
San Giovanni in Fiore, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
San Giovanni dei Fiorentini, templom Nápolyban
San Giovanni Lipioni, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében
San Giovanni a Mare, templom Nápolyban
San Giovanni al Natisone, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
San Giovanni a Piro, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
San Giovanni Teatino, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében